Biòt, municipi dels Alps Marítims, en francès Biot.
 Le Biot, municipi francès de l'Alta Savoia.
 Jean-Baptiste Biot, matemàtic i físic francès, relacionat amb:
 Llei de Biot-Savart, una equació de l'electromagnetisme.
 Nombre de Biot, nombre adimensional emprat en la dinàmica de fluids.
 BIOT, sigles del Territori Britànic de l'Oceà Índic (British Indian Ocean Territory)
 Biot, unitat de corrent elèctric al sistema cgs, també coneguda com Abampere.